Мил-Лакс ():

 Мил-Лакс — округ в штате Миннесота, США. 
 Мил-Лакс — индейская резервация в штате Миннесота, США.
 Мил-Лакс — озеро в штате Миннесота, США.